Анисичкин — русская фамилия. Известные носители:
 Анисичкин, Фёдор Иванович (1915—1998) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Анисичкин, Юрий Петрович (род. 1947) — советский и российский дирижёр, профессор.